Enigma, puede referirse a:

 Enigma, mecanismo de cifrado utilizado durante los años 1930.
 Enigma, grupo new age con influencias de gregoriano y pop desarrollado por Michael Cretu en 1990.
 Enigma, videojuego para linux.
 Enigma, programa emitido por Televisión Nacional de Chile entre 2001 y 2010.
 Enigma, película de Michael Apted realizada en 2001.
 Enigma: nombre que recibe en España el enemigo de Batman, Riddler - El acertijo.
 «Enigma», título de un episodio de la serie Stargate SG-1.
 Enigma, manga de Sakaki Kenji, publicado en la revista Shūkan Shōnen Jump.
 Enigma, banda musical de rock mexicana de los años 80.
 Enigma, localidad estadounidense en el estado de Georgia.
Enigmas, revista española sobre ufología.
Variaciones Enigma, composición musical de sir Edward Elgar (1899).